Закатено има више значења:

 Закатено (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Закатено (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику